Sardis (Lydië) was de hoofdstad van het oude koninkrijk Lydië

Sardis (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Sardis (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Sardis (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
Sardis (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
Sardis City, een plaats in de Amerikaanse staat Alabama